Milanovac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Virovitice, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 1654 stanovnika te 547 obiteljskih kućanstava.

Šport 
 NK Milanovac, nogometni klub

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji